Hédouville bzw. Hedouville steht für: 

 Hédouville, Gemeinde im Département Val-d’Oise, Frankreich

Hédouville ist der Familienname folgender Personen: 

 Gabriel de Hédouville (1755–1825), französischer General der Kavallerie und Politiker 
 Théodore Charles de Hédouville (1767–1846), französischer Diplomat